Suzanne Lenglen e Julie Vlasto hanno battuto in finale Kitty McKane e Evelyn Colyer 6-1, 6-1.

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Internazionali di Francia 1926